1 miejscowość w Polsce
 Płocie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gm. Złocieniec
2 jeziora w Polsce:
 Płocie – jezioro w Dolinie Środkowej Odry, w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin;
 Płocie – jezioro w Dolinie Gwdy, w woj. wielkopolskim, leżące granicach administracyjnych miasta Piła;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)